Sweep (sportterm)
De bijnaam van voetballer Shaun Wright-Phillips
Sweep picking, een gitaartechniek
Plane-sweep, een algoritme uit de computationele geometrie
Sweep (software), een audiobewerkingsprogramma

Zie ook
 Sweeps